Фре́дерик Элмс (; род. 4 ноября 1946, Маунтин-Лейкс, Нью-Джерси) — американский кинооператор. Двукратный лауреат премии «Независимый дух» за лучшую операторскую работу.

Биография 
Родился 4 ноября 1946 года в городе Маунтин-Лейкс, штат Нью-Джерси. Обучался фотографии в Рочестерском технологическом институте, затем прослушал курсы в Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе (окончил в 1972) и на факультете кино и телевидения Университета Нью-Йорка (окончил в 1975).

Знакомый Элмса по Американскому институту киноискусства режиссёр Дэвид Линч пригласил оператора в свой фильм «Голова-ластик» (1977). После этого Элмс и Линч вместе работали ещё на двух фильмах — «Синий бархат» (1986) и «Дикие сердцем» (1990).

Также Элмс известен по сотрудничеству с Джимом Джармушем («Ночь на Земле» (1991), «Кофе и сигареты: Где-то в Калифорнии» (1993), «Сломанные цветы» (2005) и «Патерсон» (2016)) и Энгом Ли («Ледяной ветер» (1997) и «Халк» (2003)) и работе в таких фильмах, как «Настоящий гений» (1985), «Аллан Куотермейн и потерянный город золота» (1986) и «Кинси» (2004).

Член Американского общества кинооператоров с 1993 года.

Избранная фильмография 
  — Уличная сцена / Street Scenes
  — Голова-ластик / Eraserhead
  — Синий бархат / Blue Velvet
  — Аллан Куотермейн и потерянный город золота / Allan Quatermain and the Lost City of Gold
  — Рай / Heaven
  — Дикие сердцем / Wild at Heart
  — Ночь на Земле / Night on Earth
  — Кофе и сигареты: Где-то в Калифорнии / Coffee and Cigarettes: Somewhere in California
  — Безрассудные / Reckless
  — Ледяной ветер / The Ice Storm
  — Недотёпы / Chain of Fools
  — Халк / Hulk
  — Кофе и сигареты / Coffee and Cigarettes
  — Кинси / Kinsey
  — Сломанные цветы / Broken Flowers
  — Нью-Йорк, Нью-Йорк / Synecdoche, New York
  — Война невест / Bride Wars
  — Братья / Brothers
  — Прощальный квартет / A Late Quartet
  — Рога / Horns
  — Патерсон / Paterson
  — Однажды ночью / The Night Of (4 серии)
  — Призрачная башня / The Looming Tower (4 серии)
  — Мёртвые не умирают / The Dead Don’t Die

Награды 
  — Лауреат Бостонского общества кинокритиков за лучшую операторскую работу в фильме «Синий бархат»
  — Лауреат премии «Независимый дух» за лучшую операторскую работу в фильме «Дикие сердцем»
  — Лауреат премии «Независимый дух» за лучшую операторскую работу в фильме «Ночь на Земле»

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Выпускники Рочестерского технологического института